Avraam Norov (1795-1869), militaire, écrivain et homme politique russe ;
 Vladimir Norov (1955-), homme politique ouzbek.